Sacconereis helgolandica är en ringmaskart som beskrevs av M. Müller 1855. Sacconereis helgolandica ingår i släktet Sacconereis och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
helgolandica